Agostino Cameroni – politico e giornalista italiano
Angelo Cameroni – allenatore di rugby a 15 e calciatore italiano
Felice Cameroni – critico letterario e giornalista italiano
Felix Cameroni – clarinettista italiano
Gigi Cameroni – giocatore di baseball, allenatore di baseball e dirigente sportivo italiano